Fromberg heißen die Orte
 Fromberg (Montana) in Montana (USA)
 Fromberg (Niederlande) in der niederländischen Provinz Limburg
 Fromberg (Oberpfalz) in der Gemeinde Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg in Bayern
 Fromberg (Gemeinde Kirchberg am Walde), Katastralgemeinde von Kirchberg am Walde, Bezirk Gmünd, Niederösterreich

Fromberg ist der Familienname folgender Personen:
 Götz-Werner von Fromberg (* 1949), deutscher Rechtsanwalt
 Richard Fromberg (* 1970), australischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Frömberg
 Frommberg